Carlos Shaw es un músico argentino de música electrónica.

Biografía 

Nacido en Buenos Aires, hijo del cantante y compositor boliviano de boleros Raúl Shaw Moreno. En 1986 comienza a estudiar Música, Sintésis y Sistemas MIDI con el profesor Eduardo Sormani. Como parte de un trabajo práctico compone la música para un Rap de su amigo Jazzy Mel (lo que sería el primer demo del famoso Artista de Rap en 1987). Formó una banda de Techno Pop (con marcadas influencias de Depeche Mode, Cabaret Voltaire, D.A.F y The Human League ). Junto a su gran amigo Andrés Romero en teclados, Fabián Segura en teclados y programación de batería electrónica, y el Dj Carlos Gatto en voz, debutando así en un festival de Rock en un centro cultural del barrio Porteño de San Telmo, junto a bandas de Punk Rock como Ataque 77. En el año 1988 forma el dúo Vale Victoria (proyecto avocado al Techno Pop), junto a Marcelo Chirico alias "New Smog" (ex-cantante de la legendaria banda Argentina Techno Pop Art Nouveau). Chirico y Shaw deciden buscar a un tercer miembro en la banda y es así que incorporan a Matías Kritz, con el que más tarde deciden formar el Dúo  Unidad de Transmisión  con el cual en 1993 graban y editan el primer disco de EBM (Electronic Body Music) de Argentina.
Durante principios de los 90's mantiene una estrecha relación con los hermanos Martí (Manuel y Julián) y participa colaborando en algunas composiciones musicales para el trío Techno Pop  Codex  (años más tarde Carlos también forma parte del grupo) 

Después de dejar  Unidad de Transmisión  en 1995, Carlos decide enfocarse en su carrera solista y continua trabajando bajo el nombre Frecuencia Infinita, participando en varias compilaciones y realizando remixes para artistas tales como: Santos Inocentes, Altocamet, Ratones Paranoicos, Bajofondo Tango Club, Juana la Loca, Bonsur, Rabeat, etc.
A partir del 2000 Carlos comienza a incluir su voz en sus composiciones dándole un papel totalmente diferente a lo hecho en sus trabajos anteriores, descubriendo así su inevitable y felíz herencia: el canto. Así a mediados de 2003 lleva a cabo una gira de 25 presentaciones por varias provincias de Argentina (con su banda de Electro-Rock) como artista exclusivo de la marca Marlboro. En esta gira se repartía un CD con siete temas compuestos por Shaw y una versión de "Killer" del cantante Seal tal disco llegó a la histórica cifra de 54.000 copias.
En octubre del 2004 se lanza un disco de vinilo publicado por el sello europeo Huron Records con tres canciones propias y una versión del clásico tema de New Order, Blue Monday. En marzo del 2005 Motorola Latinoamérica lanza un edición de 220.000 copias de su compilado Motomix 05, en el cual Shaw participa con el tema "Your Style" junto a artistas como Felix da Housecat, Soulwax, Erlend Øye, Vive la Fēte, etc.
Después de la gira del 2003 crea el Shaw Power Trio (Maxi Etcheverry en Guitarra, Christian Lema en batería y Carlos en voz y teclados) que sin lugar a dudas es la mezcla perfecta entre el Rock y la Electrónica dando un show potente y lleno de musicalidad.
En junio de 2006 es contratado para tocar en Pekín, China, siendo así el primer músico electrónico de Argentina en tocar en ese país. 

Shaw ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo de la escena electrónica en Argentina, difundiendo cultura en charlas y conferencias en eventos como SAMC: South American Music Conference y tocando en vivo en los eventos más importantes de este estilo musical a destacar: Creamfields (Buenos Aires) y SkolBeats (Saō Paulo), entre otros. También en los clubes y discotecas más prestigiosas de Argentina, Brasil, Bolivia y China, produciendo nuevos artistas, realizando jingles comerciales y remixando o produciendo el trabajo de los más importantes Djs de Argentina y Brasil.
A lo largo de su carrera ha acompañado a figuras internacionales de la talla de The Prodigy (Buenos Aires 1998), Front 242 (Buenos Aires 2000), The Prodigy, Lcd Sound System (São Paulo 2005) y Nitzer Ebb (Buenos Aires 2006).

Discografía 

 2019 - Carlos Shaw - >SCARED< (Tocasmydrum) Vinilo
 2014 - Carlos Shaw - Black Soul (Tocasmydrum) Vinilo
 2004 - Carlos Shaw EP (Huron Recs España) Vinilo
 2004 - Carlos Shaw - (Marlboro Red Racing)
 1993 - Unidad De Transmisión "Prisión Virtual" EP (Sum Recs) CD, casete y vinilo

Compilados 

 2019 - El Signo Tributo Vol.3
 2010 - Lima Electrónica vol.1 (Tacuara Records)
 2010 - Electronic Overseas vol.1.0 (Tacuara Records)
 2010 - Spitfire 1.1 (www.on-musik.net)
 2007 - FTV New Season (Pmb Music)
 2006 - Copy Right Destroyers (CYB)
 2006 - SpitFire (URBR Brasil)
 2006 - The Palms Vol.1 (Tranzmit Music Brasil)
 2006 - On The Clouds (Tranzmit Music Brasil)
 2005 - Motomix 05 (Motorola Latin América)
 2004 - Chill Sex (Alerta Discos)
 2004 - Motoexperience (Motorola Arg)
 2003 - Kosiuko Compilation (KSK Recs)
 2003 - Electronic Music (Marlboro)
 2002 - Luxury Grooves (Sum Recs)
 2001 - Bailen 
 2001 - Cool Beats (Sum Recs)
 2000 - Energy Parade 2000
 1998 - Insomnia (BMG)
 1998 - Station A (BMG)
 1998 - 2 Para el 2000 (Universal)
 1995 - DJ Store (BMG)
 1994 - Shut Up & Dance (BMG)
 1994 - Furia Latina (Fieldz)
 1992 - Strictly Dance (Sum Recs)

Productor Musical y/o Compositor 

 2022 - Euroshima - Intento de Amor
 2022 - Euroshima - Escapando
 2022 - Euroshima - Flores de Muérdago
 2021 - The Elegant - I am the One
 2021 - Corp 86 - Ghost (sencillo)
 2021 - Gamas - Ghosts and Shadows
 2018 - Never Susy - Trampa
 2017 - Mr. Wolf - Still Believe
 2017 - The Charlie's Jacket - TCJ
 2017 - Miranda - “Es Mentira Vivo”
 2017 - USV - Union Saint Vincent
 2017 - Ludomatic - Ludomatic
 2016 - Reflection - Theorema
 2013 - Power de Luxe - PDL
 2012 - Urban Groove - Groovelab
 2011 - Beat Up
 2010 - Plan Quinquenal "Destruyendo la Nueva Moral" (Tacuara Records)
 2010 - Spitfire 1.1 (On-Musik CD Mixed 01)
 2010 - MYGOD - MYGOD
 2006 - Spitfire (URBR Brasil)
 2002 - Dj Diego RO-K "Zamba EP" (Pop Art)
 2002 - Romina Cohn - "The Night" (Gigolo Records)
 1998 - Urban Groove "2 Para el 2000" (Universal)

Como remezclador 

 2017 - Klass Pop - “Cosmonauta Carlos Shaw Remix”
 2015 - MOX - “Drop by Drop Carlos Shaw Remix” (Mox Remixes)
 2014 - Hotel Casino - “ Soy lo que me Das Carlos Shaw Remix”
 2013 - Hotel Casino - “Enemigo Carlos Shaw Remix”
 2007 - Rabeat - "Mutaciones"
 2006 - Spitfire (URBR Brasil)
 2005 - Bajofondo Remixed (Universal)
 2002 - Altocamet - Viajera indómita "Manzana de Metal"
 2000 - Santos inocentes "Megatón" (Universal)
 1999 - D+D "Estimulante" (EMI)
 1998 - Juana La Loca "Planeta Juana La Loca" (Mercurio)

Trabajos de Mezcla/Mastering 

 2023 - DJ LOUI EP(Jupiter4 Recs.) 
 2023 - Nuevo Prohibido - Tanshumanista EP (Jupiter4 Recs.) 
 2023 - Euroshima - Pater Noster
 2022 - Euroshima - Desolación
 2022 - Euroshima - Intento de Amor
 2022 - Euroshima - Escapando
 2022 - Euroshima - Flores de Muérdago
 2022 - kamila Govorcin - Mutualismos
 2022 - Sarmiento - El Absurdo (ed Vinilo)
 2022 - Reflection - Anima
 2022 - Peter Pank & Los Chicos Perdidos | Nocturno + Grandes Éxitos
 2022 - Bonnie's Hero - Viajando al Futuro
 2021 - Telzen - All 
 2021 - Corp 86 - Ghost (sencillo)
 2021 - Gamas - Ghosts and Shadows (sencillo)
 2021 - The Elegant - I am the One 
 2021 - Gamas - Something New 
 2021 - Balvanera - Courses of Action
 2020 - La Wachita China & Jensen Interceptor - Modular Ghost System EP (Jupiter4 Recs. ed Vinilo) 
 2020 - Gamas - Over the line (sencillo)
 2020 - DVLVCRVZ - Edge of Reality (Jupiter4 Recs. ed Vinilo) 
 2020 - Reflection - Destiny
 2020 - Don't You wanna Know? - "Various Artists" (Jupiter4 Recs. ed Vinilo) 
 2019 - Gamas - Hovering Garden (sencillo)
 2019 - Electrochongo - Electrónico & Bailable
 2019 - Reflection - Umbra
 2019 - DJ LOUI - SQ80 System EP (Jupiter4 Recs. ed Vinilo)
 2019 - Puna - Vol. 2
 2019 - Vin Sol - 808 tele funk (Jupiter4 Recs. ed Vinilo)
 2019 - Reflection - I'm gonna Die (Remixes)
 2018 - Puna - Vol. 1
 2018 - Virginia Da Cunha - Shining Star
 2018 - Urban Groove -Ritmos de Pista (Mastering digital)
 2018 - Virginia Da Cunha - Disconnect
 2018 - Ludomatic - Alud
 2018 - Patokai - "2"
 2018 - Virginia Da Cunha - Ashes to the Wind
 2018 - Virginia Da Cunha - Addicted to Bass
 2018 - Never Susy - Trampa
 2018 - Abducidos - Para mi es muy Normal
 2018 - Abducidos - Juego
 2018 - Abducidos - Alumno Irregular
 2017 - Tilo - Ahead
 2017 - The Charlie's Jacket - TCJ
 2017 - Miranda - “Es Mentira Vivo”
 2017 - USV - Union Saint Vincent
 2017 - Ludomatic - Ludomatic
 2017 - Eliseo Ves - “Otro Plan”
 2017 - Juan Schulmeister - La Estética del Engaño
 2017 - Sandro Puentes - El Futuro del Pasado
 2017 - Klass Pop - “Cosmonauta Remixes”
 2017 - Mr. Wolf - Still Believe
 2016 - Reflection - Pensar no es sentir (Remixes)
 2016 - Reflection - Theorema
 2015 - Shanne - Under Newer Lights
 2014 - Hiroshima Dandys - Las ideas Negras
 2014 - Banda de Turistas - Delivery de Milagros (Video Oficial)
 2013 - Telzen - Hi Cats
 2013 - Power de Luxe - PDL
 2013 - Abducidos - Recuerdos del Futuro
 2012 - Urban Groove -Groove Lab
 2012 - Nico Hamuy - Loose Control
 2012 - Nico Hamuy - Esther
 2012 - Nico Hamuy - Beautiful Lie
 2012 - Nico Hamuy - Poseidon
 2011 - Rosa Kruger
 2011 - Beat Up
 2011 - Nico Hamuy - Something About You
 2010 - MYGOD - MYGOD
 2010 - Plan Quinquenal "Destruyendo la Nueva Moral" (Tacuara Records)
 2010 - Spitfire 1.1 (On-Musik CD Mixed 01
 2010 - Compilado - (varios Artistas) "Einstuerzende Neubauten Iberoamerikanisches Tribut" (Tacuara Records)
 2009 - Spleen 
 2006 - Spitfire (URBR Brasil)
 2000 - Energy Parade 2000
 1999 - D+D "Estimulante" (EMI)

Enlaces externos 
 MySpace de Carlos Shaw
 Soundcloud (escuchar y bajar música gratis de Carlos Shaw)
 
 "Fan Page" de Facebook de Carlos Shaw (lugar donde estar actualizado sobre conciertos, lanzamientos discográficos etc.)
 Nota a Carlos Shaw

Músicos de la ciudad de Buenos Aires